Stora Rödsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Rödsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (3,55 ha)
Stora Rödsjön, Västergötland (eller Stora Nätersätrasjön), sjö i Skara kommun, 
Stora Rödsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (22,1 ha)

Se även
Rödsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn